Ел Хабин има више значења:

 Ел Хабин (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хабин (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хабин (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Хабин (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику